Mesão Frio (Vila Real), plaats en gemeente in het Portugese district Vila Real.
 Mesão Frio (Guimarães), plaats in de Portugese gemeente Guimarães, district Braga.